Tisport arena je název více sportovních zařízení: 
 Tipsport Arena (Liberec) (někdejší označení)
 Tipsport Arena (Pardubice)
 Tipsport Arena (Praha)